Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Trenchant nach dem englischen Wort für energisch: 

HMS Trenchant (1916) war ein Zerstörer der R-Klasse. Das Schiff lief 1916 bei White vom Stapel und wurde 1928 zur Verschrottung verkauft.
HMS Trenchant (P331) war ein U-Boot der Taciturn-Klasse (T-Klasse). Das Boot lief 1943 vom Stapel und wurde 1963 zur Verschrottung verkauft. 
HMS Trenchant (S92) ist ein U-Boot der Trafalgar-Klasse. Das Atom-U-Boot lief 1986 vom Stapel und wurde 1989 in Dienst gestellt.

Trenchant, HMS